Esistono più comuni francesi con questo nome

Ancerville – Mosa
Ancerville – Mosella